Салан:

 Салан — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Азорские острова.
 Салан, Рауль — французский генерал, командовавший французской армией в Индокитае (1952—1953) и Алжире.